Cutty Sark (schip, 1869), een Britse theeklipper.
Cutty Sark (metrostation), een station van de Docklands Light Railway in Londen.
Cutty Sark (whisky), blended Schotse whisky.
Cutty Sark (band), Duitse heavymetalband.